Dienstl ist der Familienname folgender Personen:

 Betty Dienstl (1864–nach 1902), österreichische Theaterschauspielerin
 Erika Dienstl (* 1930), deutsche Sportfunktionärin
 Ignaz Dienstl (1883–1948), österreichischer Politiker